

Criminologia 
 Vedova nera – termine utilizzato in criminologia per indicare una categoria di serial killer

Personaggi 
 Vedova Nera – nome di diversi personaggi dei fumetti Marvel Comics
 Claire Voyant – personaggio dei fumetti Timely Comics
 Natasha Romanoff – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Yelena Belova – personaggio dei fumetti Marvel Comics

 Nel :
 Natasha Romanoff
 Yelena Belova
 Melina Vostokoff
 Dottie Underwood

 Vedova Nera – personaggio dei fumetti Ultimate Marvel

Zoologia 
 Vedova nera – ragno appartenente alla famiglia delle Theridiidae

Pagine correlate 
 La vedova nera